Рудольф, Вильгельм (художник)  (1889–1982) —  немецкий художник и график.
 Рудольф, Вильгельм (теолог) (1891–1987) — немецкий лютеранский теолог.